Dollé peut désigner :

Toponyme 
 Dollé, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso ;
 La Dollé, une rivière au Gabon.

Patronyme 

 Charles Dollé (1710-1755), un musicien et compositeur français ;
 Constance Dollé (1974-), une actrice française ;
 Guy Dollé (1942-), un chef d'entreprise français et ancien PDG d'Arcelor ;
 Jean-Christophe Dollé, un comédien et metteur en scène français ;
 Jean-Paul Dollé (1939-2011), un philosophe et écrivain français.